

Geografia 
 Italia 
 Valera Fratta – comune della provincia di Lodi
 Valera – unica frazione di Arese nella città metropolitana di Milano
 Valera – unica frazione di Varedo nella provincia di Monza e della Brianza
 Valera – frazione di Parma

 Perù
 Distretto di Valera – distretto della provincia di Bongará, regione di Amazonas

 Venezuela 
 Valera – città dello Stato federato di Trujillo

Persone 
 Alberto Valera (1901-1991) – cestista italiano
 Bernardo Maria Valera (1711-1783) – religioso e poeta italiano
 Blas Valera (1545-1597) – gesuita e scrittore peruviano
 Cipriano de Valera (1532-1602) – religioso spagnolo
 Éamon de Valera, nato Edward George de Valera (1882-1975) – politico e patriota irlandese 
 Federico Coullaut-Valera (1912-1989) – scultore spagnolo 
 José Gregorio Valera (...-...) – presidente del Venezuela nel 1878-1879
 Juan Valera (1824-1905) – scrittore spagnolo
 Juan Valera Espín (1984) – calciatore spagnolo
 Lorenzo Coullaut Valera (1876-1932) – scultore e illustratore spagnolo
 Lourdes Valera (1963-2012) – attrice venezuelana
 Paolo Valera (1850-1926) – giornalista e scrittore italiano
 Rodman Valera (1982) – pallavolista venezuelano
 Víctor Valera (1927-2013) – scultore venezuelano
 Víctor Valera Mora (1935-1984) – poeta venezuelano